Nordeste, signifiant nord-est en portugais, peut désigner :
 une région du Brésil : voir Nordeste
 une ville des Açores : voir Nordeste
 Nordeste, film de Juan Solanas (2005)

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme